Miguel Ángel Muñoz puede referirse a:

 Miguel Ángel Muñoz Blanco (1983-), actor español;
 Miguel Ángel Muñoz Sanjuán (1961-), poeta y ensayista español.
Miguel Ángel Muñoz Palos (1972- ), poeta y crítico de arte mexicano.